Miejscowości w USA:
 Fort Atkinson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Fort Atkinson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson